York County ist der Name folgender Countys:

in den Vereinigten Staaten:
 York County (Maine)
 York County (Nebraska)
 York County (Pennsylvania)
 York County (South Carolina)
 York County (Virginia)

in Kanada:
 York County (New Brunswick)
 York County (Ontario)